Plan Zuid, stedenbouwkundig plan voor Amsterdam-Zuid
 Plan Berlage (Den Haag), stedenbouwkundig plan voor Den Haag